Tchô est le nom d'un footballeur brésilien.
 Tchô ! est le nom d'un magazine de bande-dessinée.